Масляна — традиційне східнослов'янське свято, що відзначається протягом тижня перед Великим постом
 Масляна — присілок, Білозерський район, Курганська область, Росія

Див. також 
 Масляна агломерація вугілля
 Масляна Гора
 Масляна кислота
 Масляна лампа
 Масляна флотація